Чемпионат мира по самбо 2020 года (45-й по счёту) прошёл 5-8 ноября в городе Нови-Сад (Сербия). В чемпионате приняли участие более 400 участников из 30 стран мира. Этот чемпионат мира по самбо был третьим в истории города. До этого Нови-Сад принимал чемпионаты мира 1994 и 1997 годов.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт

Женщины

Командный зачёт

Боевое самбо

Командный зачёт

Общий медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Международные соревнования по самбо в Сербии
Чемпионаты мира в Сербии
Ноябрь 2020 года
Спорт в Сербии в 2020 году
Международные спортивные соревнования в Нови-Саде